Чичикастле има више значења:

 Чичикастле (Агва Бланка де Итурбиде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чичикастле (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Чичикастле (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Чичикастле (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику